The Essential — збірний альбом Жан-Мішель Жарра, що вийшов у 2004 році для французького ринку.

Композиції
 Oxygene part 4.  3'54
 Zoolookologie. 4'08
 Equinoxe part 4. 3'08
 Oxygene part 8. 3'53
 C'est la vie (разом з Наташою Атлас) 7'08
 Ethnicolor 1. 3'37
 Oxygene part 2. 3'12
 Equinoxe part 5. 3'25
 Souvenir de Chine / Souvenir of China. 4'05
 Chronologie part 4. 3'58
 Revolution, revolutions. 4'56
 L'orchestre sour la pluie / Band in the rain. 1'26
 Calypso. 3'07
 Quatrieme rendez-vous. 3'49
 Oxygene part 6. 5'18
 Diva. 7'16

Альбоми Жан-Мішеля Жарра